Il gruppo dell'hilairite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'hilairite 
 Calciohilairite
 Hilairite
 Komkovite
 Pyatenkoite-(Y)
 Sazykinaite-(Y)

Note 

Hilairite